Szergej Jurjevics Jurszkij,  (Leningrád, 1935. március 16. – Moszkva, 2019. február 8.) szovjet-orosz színész.

Filmjei

Mozifilmek 
 Повесть о молодожёнах (1960)
 Человек ниоткуда (1961)
 Чёрная чайка (1961)
 Egy színésznő szerelme (Крепостная актриса) (1963)
 Время, вперёд! (1965)
 Республика ШКИД (1966)
 Золотой телёнок (1968)
 Intervenció (Интервенция) (1968)
 Szarvaskirály (Король-олень) (1970)
 Fogadó a Törött Patkóhoz (Сломанная подкова) (1973)
 A cél kiválasztása (Выбор цели) (1975)
 A dervis lerombolja Párizst (Дервиш взрывает Париж) (1976)
 Падение Кондора (1982)
 Выигрыш одинокого коммерсанта (1984)
 Сказки старого волшебника (1985)
 Любовь и голуби (1985)
 Конец вечности (1987)
 Чернов/Chernov (1990, rendező is)
 Ау! Ограбление поезда (1991)
 Экстрасенс (1992)
 Пистолет с глушителем (1993)
 Ismeretlen bizalmas (Откровения незнакомцу) (1995)
 Королёв (2007)
 Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину (2009)

Tv-filmek 
 Лев ушёл из дома (1977)
 Расмус-бродяга (1978)
 A Fekete Macska bandája (Место встречи изменить нельзя) (1979)
 Kis tragédiák (Маленькие трагедии) (1980)
 Не бойся, я с тобой (1981)
 20 декабря (1981)
 Ищите женщину (1983)
 Звездочёт (1986)

Tv-sorozatok 
 Королева Марго (1996)
 Пятый ангел (2003)
 Отцы и дети (2008)
 Естественный отбор (2010)

Jegyzetek

 

 

1935-ben született személyek
2019-ben elhunyt személyek
Orosz színészek
Szovjet színészek
Szentpéterváriak
Moszkvaiak